Kosów puede hacer referencia a:

 Nombre polaco de Kosiv en Ucrania.
 Kosów, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Kosów, condado de Piaseczno, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Kosów Lacki, una ciudad en el voivodato de Mazovia, Polonia (centro-este de Polonia).

Enlaces externos